Матеуш Гамрот (; род. 11 декабря 1990 года) — польский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой и лёгкой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций KSW, Cage Warriors Fighting Championship и XFS, UFC.
Занимает 7 строчку UFC в лёгком весе.

Биография 
Матеуш Гамрот родился 11 декабря 1990 года в Польше.

Любительский спорт 
С 2002 года Матеуш дебютировал в боевых видах спорта, начиная с борьбы. За этот период он добился больших успехов как на национальной, так и на международной арене. Провел более 300 поединков на мате, сражаясь, среди прочего, на чемпионатах Европы и мира.

С 2011 года перешел в смешанные единоборства (грепплинг, муай тай, бразильское джиу-джитсу, борьба, бокс). Матеуш сразу понял, что ММА — его жизненная страсть, образ жизни и работа. Свой тренировочный опыт он приобрел под руководством тренера Андрея Костельского, чемпиона мира по борьбе.В 2012 году завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по любительскому ММА в Брюсселе, а через год защитил чемпионский титул, вновь завоевав золото в категории 70 кг в Будапеште. Дважды подряд (2013,2014) завоевывал золотую медаль на чемпионате Польши по бразильском джиу-джитсу .В 2014 году он выиграл чемпионат Европы ADCC в кат. до 77 кг.

Начало профессиональной карьеры 
В профессиональном ММА дебютировал 4 февраля 2012 года на XFS-Night of Champions, выиграв досрочно у уроженца Чечни Арбима Шамаева. До конца года он провел за эту федерацию ещё два победных поединка, после чего связался с KSW. 8 июня 2013 провел свой первый бой в KSW, победив Матеуша Завадского техническим нокаутом. 28 сентября на KSW 23 он обыграл бывшего бойца UFC британца Андре Виннера по очкам.

Konfrontacja Sztuk Walki (KSW) 
13 сентября 2014 года он провел для британской организации Cage Warriors победный поединок, победив валлийца Тима Ньюмана в 1-м раунде. 21 февраля 2015 года на KSW 30 он выиграл у бразильца Родриго Кавалейру Коррея за 6 секунд до финального гонга.

27 мая 2016 года на KSW 35 дрался за пояс чемпиона KSW в легком весе с бывшим чемпионом британской BAMMA и M-1 Global Мансуром Барнауи, которого победил единогласным решением.

1 декабря 2018 года на KSW 46 он сразился за второй пояс, на этот раз в полулегком весе, с Клебером Койк Эрбстом, где одержал победу в поединке, завоевав второй пояс организации.

17 мая 2019 года в ролике на канале Бориса Маньковского на YouTube он объявил, что не продлил контракт с Федерацией KSW.

С 2013 года по 2019 Матеуш был связан с Федерацией KSW, в которой провел 13 боев.

Он единственный спортсмен в истории KSW, который выиграл два чемпионских пояса в двух разных категориях (в легком и полулегком весе) и владел ими до 17 мая 2019 года .

Статистика в профессиональном ММА 

|Победа
|align=center|22-2 (1)
| Джалин Тёрнер
|Раздельное решение 
|UFC 285
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| Поражение
|align=center|21-2 (1)
| Бенеил Дариюш
|Единогласное решение 
|UFC 280
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|21-1 (1)
| Арман Царукян
|Единогласное решение 
|UFC on ESPN: Царукян vs. Гамрот
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
||
|-
|Победа
|align=center|20-1 (1)
| Диего Феррейра
|TKO (травма ребра)
|UFC Fight Night: Льюис vs. Докас
|
|align=center|2
|align=center|3:26
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-1 (1)
| Джереми Стивенс
|Сдача (кимура)
|UFC Fight Night: Makhachev vs. Moises
|
|align=center|1
|align=center|1:05
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-1 (1)
| Скотт Хольцман
|Нокаут (удар)
|UFC on ABC: Веттори vs. Холланд
|
|align=center|2
|align=center|1:22
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|17-1 (1)
| Гурам Кутателадзе
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|17-0 (1)
| Мэриан Зайолковски
|Единогласное решение
|KSW 54
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|16-0 (1)
| Норман Парк
|Технический нокаут (остановка врачом)
|KSW 53: Гэмрот — Парк 3
|
|align=center|3
|align=center|3:02
|Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|15-0 (1)
| Клебер Койк Эрбст
|Единогласное решение
|KSW 46 Narkun vs. Khalidov 2
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Гливице, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|14-0 (1)
| Гржегорж Жулаковски
|Болевой приём (ключ на руку)
|KSW 42 Khalidov vs. Narkun
|
|align=center|4
|align=center|4:15
|Лодьз, Польша
|
|-
|
|align=center|13-0 (1)
| Норман Парк
|Не состоялся (тычок пальцем в глаз)
|KSW 40 Dublin
|
|align=center|2
|align=center|0:00
|Дублин, Ирландия
|
|-
|Победа
|align=center|13-0
| Норман Парк
|Единогласное решение
|KSW 39 Colosseum
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
| Ренато Гомеш
|Болевой приём (скручивание пятки)
|KSW 36 Materla vs. Palhares
|
|align=center|2
|align=center|3:46
|Зелёна-Гура, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Мансур Барнауи
|Единогласное решение
|KSW 35 — Khalidov vs. Karaoglu
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гданьск, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Мариф Пираев
|Технический нокаут (удары)
|KSW 32 — Road to Wembley
|
|align=center|2
|align=center|3:21
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Родриго Кавальеро Коррейа
|Технический нокаут (удары)
|Road FC 39
|
|align=center|3
|align=center|4:54
|Познань, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Лукаш Члевики
|Единогласное решение
|KSW 29 — Reload
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краков, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Тим Ньюмэн
|Болевой приём (скручивание пятки)
|Cage Warriors Fighting Championship 72
|
|align=center|1
|align=center|1:37
|Уэльс
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Джефферсон Джордж
|Единогласное решение
|KSW 27 — Cage Time
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гданьск, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Андре Виннер
|Единогласное решение
|KSW 24 — Clash of the Giants
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лодзь, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Матеуш Завадски
|Технический нокаут (остановка секундантами)
|KSW 23 — Khalidov vs. Manhoef
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Гданьск, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Томаш Дек
|Единогласное решение
|XFS — Night of Champions 5
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Познань, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Томаш Матусзевский
|Удушающий приём (гильотина)
|XFS — Night of Champions 4
|
|align=center|1
|align=center|1:11
|Познань, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Арби Шамаев
|Технический нокаут (удары)
|XFS — Night of Champions 3
|
|align=center|2
|align=center|3:59
|Познань, Польша
|
|-

Чемпионские титулы

Смешанные единоборства 
 Konfrontacja Sztuk Walki
 Бывший чемпион KSW в лёгком (5 защит) и полулёгком (один раз) весах
 Первый и единственный спортсмен в истории KSW, который завоевал два чемпионских пояса в двух разных весовых категориях

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств Польши